Giustizia privata (Instant Justice) – film del 1987 diretto da Denis Amar
Giustizia privata (Private Wars) – film del 1993 diretto da John Weidner
Giustizia privata (Law Abiding Citizen) – film del 2009 diretto da F. Gary Gray